Bogataj ist der Familienname folgender Personen:
 Jure Bogataj (* 1985), slowenischer Skispringer
 Marko Bogataj (* 1976), slowenischer Skispringer
 Tina Bogataj (* 1977), slowenische Skirennläuferin
 Urša Bogataj (* 1995), slowenische Skispringerin
 Vinko Bogataj (* 1948), slowenischer Skispringer
 Ludvik Bogataj (1949–2009), slowenischer Wirtschaftswissenschaftler